O São Domingos Futebol Clube é uma equipa de futebol da cidade de Mina de São Domingos, Corte do Pinto, Portugal.

História 
 1952: Fundação do clube com o nome São Domingos Futebol Clube

Clubes de futebol de Mértola
Clubes de futebol fundados em 1922
Fundações em Portugal em 1922
Corte do Pinto